II. Manuél bizánci császár (1350–1425)
 II. Mánuel portugál király (1889–1932)